rittberger – skok łyżwiarski
 Werner Rittberger – niemiecki łyżwiarz figurowy